Лукінський Іван Володимирович (1906—1986) — радянський режисер документальних фільмів
 Лукінський Микола Олександрович (1960) — російський гуморист